Rachael Ray (presentatrice), een Amerikaans presentatrice
Rachael Ray (praatprogramma), het praatprogramma van de bovenstaande persoon